Die European Football League 2016 war die 30. Saison der European Football League. Sie begann am 9. April 2016 mit den Gruppenspielen und endete am 11. Juni 2016 mit dem EFL-Bowl III.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld der EFL 2016 führte Titelverteidiger Kiel Baltic Hurricanes an. Wie Kiel waren die Badalona Dracs als spanischer Vertreter bereits zum dritten Mal in Folge dabei. Dazu kamen die Amsterdam Crusaders, die ebenfalls im Vorjahr im Teilnehmerfeld waren. Neu dabei waren die Thonon Black Panthers aus Frankreich, die in den vergangenen beiden Spielzeiten an der IFAF Europe Champions League teilnahmen. Ebenfalls neu im Wettbewerb waren nach dem Rückzug der Allgäu Comets die Hamburg Huskies und GFL-Aufsteiger Frankfurt Universe. Für beide Teams war es die erste Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Damit waren, wie schon in den ersten beiden Jahren nach der Restrukturierung der EFL, drei deutsche Teams am Start.

Gruppenphase

Gruppe A 
Titelverteidiger Kiel verlor das Auftaktspiel etwas überraschend in Overtime und musste dadurch nach dem Sieg in Hamburg auf deren „Schützenhilfe“ hoffen. Die Huskies ihrerseits hätten noch eine theoretische Minimalchance auf den Finaleinzug gehabt, wenn sie in Amsterdam mit über fünfzig Punkten Unterschied gewonnen hätten. Letztlich gelang es den ersatzgeschwächten Hamburgern, denen der starting Quarterback fehlte jedoch nicht Amsterdam zu besiegen und so schied der zweimalige Titelverteidiger Kiel bereits in der Gruppenphase aus.

Gruppe B 
Frankfurt Universe gelang im ersten Europapokalspiel der Vereinsgeschichte ein deutlicher Auswärtssieg gegen Thonon. Da sich Barcelona ebenfalls gegen Thonon durchsetzen konnte, kam es in der letzten Begegnung zum Entscheidungsspiel um den Einzug in den EFL Bowl. Frankfurt hatte keine größeren Probleme, dieses Spiel für sich zu entscheiden und zog somit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in ein Finale ein.

EFL-Bowl 
Nach dem letzten Gruppenspiel wurde die Ausrichtung des EFL Bowl III an das Team aus Frankfurt vergeben. Das Spiel fand am 11. Juni vor 6.056 Zuschauer im Frankfurter Volksbank Stadion statt und endete mit einem 35:21-Sieg des Gastgebers. Durch den Erfolg der Frankfurter ging auch der dritte EFL-Bowl nach Deutschland. Für Universe war es der erste internationale Titel.

Siehe auch 
 Big6 European Football League 2016

Weblinks 
 Offizielle Website der EFL (englisch)

Einzelnachweise 

2016
American-Football-Saison 2016